Hrvatska:
 Nehaj (brdo), kod Senja
 Tvrđava Nehaj, kod Senja
 Kaštel Nehaj u Kaštel Štafiliću

Crna Gora:
 Haj-Nehaj, tvrđava iznad Sutomora